Der Renofa Yamaguchi Football Club (jap.  Renofa Yamaguchi FC) ist ein japanischer Fußballverein aus Yamaguchi, der Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur. Er spielt seit 2016 in der zweiten Liga.

Geschichte 
Die Anfänge des Vereins gehen auf den „Lehrerfußballclub der Präfektur Yamaguchi“ (, Yamaguchi-ken Sakkā Kyōindan) zurück, der bereits 1949 gegründet wurde. Im Februar 2006 wurde auf Betreiben des Fußballverbands der Präfektur Yamaguchi ein neuer Verein mit dem Ziel, eine Mannschaft aus der Präfektur in der J. League zu platzieren, auf Basis des Lehrerfußballclubs ins Leben gerufen. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein öffentlicher Aufruf zur Namensfindung des neuen Vereins gestartet, aus dem kurze Zeit später der Name Renofa Yamaguchi FC resultierte.

Schon bald nach der Gründung verbesserte sich das sportliche Abschneiden der Mannschaft kontinuierlich. Während der alte Lehrerfußballclub regelmäßig nur mittlere bis hintere Plätze in der Chūgoku-Regionalliga erreichen konnte, spielte Renofa schon bald regelmäßig um die Meisterschaft mit. Der erste Regionalliga-Titel wurde 2008 errungen; in der anschließenden Aufstiegsrunde zur Japan Football League erreichte man zwar die Endrunde, beendete diese aber als Letzter, sodass der Aufstieg verpasst wurde. Eine zweite Meisterschaft folgte im Jahr 2010.

Drei Jahre später wurde der Aufstieg in die JFL erreicht. Renofa profitierte hierbei gleich zweimal von günstigen Umständen. Der Verein verpasste zwar die Regionalliga-Meisterschaft deutlich, qualifizierte sich aber aufgrund des Sieges im nationalen Amateurpokal, dem Shakaijin Cup, trotzdem für die Aufstiegsrunde. Dort schied man in der Vorrunde aus; da jedoch gleich zehn der achtzehn JFL-Vereine zur Folgesaison in die neugegründete J3 League wechselten, wurde der Club als einer von insgesamt vier Nachrückern zur JFL zugelassen.

Renofa erreichte in der neuen Liga auf Anhieb den vierten Platz. Da man bereits seit Mitte 2013 den sogenannten 100 Year Plan status innehatte, also die notwendigen Kriterien zur Aufnahme in die Profiliga erfüllte, und der vierte Platz ebenso sportlich zum Aufstieg genügte, wurde der Verein in die J3 League aufgenommen. Schon ein Jahr später gelang als Meister der Durchmarsch in die J2 League.

Vereinsname 
Das Wort Renofa ist ein Portmanteau dreier englischer Worte: renovation (Erneuerung), fight (Kampf) und fine (gut).

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Ishin Me-Life Stadium in Yamaguchi aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen. Eigentümer der Sportanlage ist die Präfektur Yamaguchi.

Erfolge 
* J3 League
 2015
* Chūgoku League: 2
 2008, 2010
* Shakaijin Cup: 1
 2013

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

CSL: Chugoku Soccer League (5. Ligaebene)

YSSL1: Yamaguchi Shakaijin Soccer League 1 (6. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 Renofa Yamaguchi FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1949
Gegründet 2006
Organisation (Präfektur Yamaguchi)